Live from London ("dal vivo da Londra" in lingua inglese) può riferirsi a:
 Live from London – video dei Bon Jovi del 1995
 Live from London – DVD dei Duran Duran del 2005
 Live from London – album dei Twelfth Night del 2005
 Live from London – DVD dei Tokyo Blade del 2005
 Live from London – EP di Natalie Imbruglia del 2007
 Live from London – EP di Duffy del 2008
 Live from London – EP degli R.E.M. del 2008
 Live from London – EP dei Keane del 2013
 Live from London – album di Caro Emerald del 2014